Pojem „Kúty“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 Kúty – obec v okrese Senica v Trnavském kraji
 Kúty (nádraží) – železniční stanice na Slovensku
 Kúty (Polsko) – město v Malopolském vojvodství v Polsku

